Геохимичните методи на проучване представляват методи за търсене на полезни изкопаеми чрез определяне на химичните елементи, съдържащи се в почвите, скалите, водите, растенията и приземната атмосфера. В близост до месторождението се образуват полета с повишено съдържание на търсени или придружаващи търсените елементи („ореол на разсейване“). Геохимичните методи за проучване биват:

 биогеохимични;
 газови;
 металометрически;
 хидрохимични.

Вижте също 
 Геохимия

Геохимия